Ларрі Нівен, Лоренс ван Котт Нівен (англ. Laurence van Cott Niven; *30 квітня 1938, Лос-Анджелес) — американський письменник-фантаст.
 12513 Нівен (12513 Niven) — астероїд головного поясу, відкритий 27 квітня 1998 року.
 Джеймс Нівен (англ. James Niven; 12 серпня 1851, Пітергед, Шотландія — 30 вересня 1925, Дуґлас, острів Мен) — шотландський лікар.
 Дженніфер Нівен (англ. Jennifer Niven; 14 травня 1968, Шарлотт) — американська письменниця.
 Дейвід Нівен, Джеймс Дейвід Грем Нівен (англ. James David Graham Niven; 1 березня 1910, Лондон, Велика Британія — 29 липня 1983, Шато-д'Е[fr], Швейцарія) — британський кіноактор.